Gary E. Weir (* 28. Juni 1951) ist ein US-amerikanischer Historiker.

Leben 
Er erwarb 1975 den MA (In search of a democratic Germany. A profile of the Frankfurter Zeitung during the German Revolution, 1918/19) an der University of Tennessee. Nach der Promotion an der University of Tennessee 1982 (The origins of German seapower. Military-industrial relationships in the development of the high seas fleet 1897–1912) war er an der United States Naval Academy Professor für Geschichte (1986–1987) und seit 1987 am Naval Historical Center Wissenschafts- und Technikhistoriker.

Schriften (Auswahl) 
 Building American submarines 1914–1940. Washington, DC 1991, ISBN 0-945274-04-1.
 Building the Kaiser’s navy. The Imperial Navy Office and German industry in the von Tirpitz era 1890–1919. Shrewsbury 1992, ISBN 1-55750-929-8.
 Forged in war. The naval-industrial complex and American submarine construction 1940–1961. Washington 1993, ISBN 0-945274-15-7.
 An ocean in common. American naval officers, scientists, and the ocean environment. College Station 2001, ISBN 1-58544-114-7.
 mit Walter J. Boyne: Rising tide. The untold story of the Russian submarines that fought the Cold War. New York 2003, ISBN 0-465-09112-1.

Weblinks 
 encyclopedia.com

Militärhistoriker
US-Amerikaner
Geboren 1951
Mann